Роузвил има више значења:
 Роузвил (Ајова), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Ајова
 Роузвил (Калифорнија), град је у америчкој савезној држави Калифорнија
 Роузвил (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген
 Роузвил (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Роузвил (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
 Роузвил (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Роузвил (Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија